JetDirect — инфраструктура компании Hewlett-Packard для сетевой печати: принтеры, платы-серверы, сетевой протокол. Соединение обычно осуществляется по TCP-порту 9100.

На технологии JetDirect основано множество моделей устройств, начиная от внешних принт-серверов с одним или тремя параллельными портами (300x и 500x соответственно), и заканчивая внутренними принт-серверами EIO, используемыми с принтерами производства HP. К серии JetDirect также относятся беспроводные принт-серверы (модели с Bluetooth, 802.11b и 802.11g), и карты, поддерживающие Гигабит Ethernet и IPv6.

Один из протоколов JetDirect, известный также как Raw TCP/IP printing или RAW, широко используется и в продуктах других компаний — это простой и надёжный протокол для печати дома или в небольшом офисе, где физическая возможность войти в сеть и включить принтер — достаточная мера безопасности. Поддерживается «из коробки» всеми современными настольными ОС, большим количеством принтеров, маршрутизаторов и микросерверов других производителей. Когда в серии маршрутизаторов ZyXEL Keenetic сменили программную платформу и отказались от JetDirect в пользу Windows SMB, началось недовольство народа, в конце концов JetDirect вернули.

Недостатками RAW можно назвать отсутствие аутентификации, требование постоянного IP-адреса для принтера и отсутствие технологий передачи принтерного драйвера.

История 
Технология JetDirect была впервые представлена летом 1991 года, первым её представителем была интерфейсная карта XIO (Extended Input/Output), поддерживающая стандарт Ethernet и разнообразные сетевые протоколы. Использовались разъёмы AUI/BNC. Первоначально для каждого протокола (TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, или DLC/LLC) требовалась своя карта. В октябре того же года была выпущена линейка карт с интерфейсом MIO (Modular Input/Output).

В ходе последующего развития добавлялись новые типы разъёмов. В 1992 году была представлена карта с коннекторами RJ45 и BNC, а в 1993 первое внешнее устройство с параллельным портом. Это позволило подключать карты JetDirect практически к любому принтеру, делая его сетевым. В 1995 году появилась модель Ex plus 3 с тремя параллельными портами и одним сетевым интерфейсом, так что три принтера могли использовать один сетевой адрес.

В 1997 году был введён новый формат нумерации как для внутренних, так и для внешних устройств JetDirect. Внутренние устройства теперь относились к серии 6xx, первым из них была карта 600n с поддержкой нескольких протоколов (TCP/IP, IPX/SPX, DLC/LLC и AppleTalk через Token Ring). Внешние устройства, (принт-серверы), также поддерживающие несколько протоколов, стали относиться к серии 1760x. Версия 600n для сети Ethernet появилась в 1998 году. Наконец, в 1999 году, был представлен автоматический коммутатор JetDirect.

1998 год также ознаменовался выпуском принт-сервера 170x, предназначенного для небольших компаний, которым было достаточно поддержки только TCP/IP или IPX/SPX. Это начинание было продолжено в 2000 году с выходом домашнего принт-сервера JetDirect 70x.

Серия 615n 
В 2002 году HP представила серию внутренних принт-серверов 615n с EIO. В ней использовался новый изготовленный в Сингапуре чипсет, имевший повышенную чувствительность к перегреву или к перегрузке данными. Эта проблема (известная как проблема ASIC) приводила к тому, что карта 615n могла отказать без предупреждения, становясь невидимой для принтера. После этого ничего нельзя было сделать для возвращения карты в рабочее состояние.

Вскоре HP начала замену всех дефектных единиц оборудования на J7934A 620n EIO [1], которая продолжалась до 31 октября 2008 года, когда все карты 615n уже имели возраст не менее четырёх лет.

Наиболее склонны к отказам карты, установленные на принтеры LaserJet 2200, 2300, 4200 и Color 4600.

Внешние принт-серверы

Внутренние принт-серверы

MIO 

MIO (Modular Input/Output) была первой разработанной HP для своих лазерных принтеров технологией, позволившей добавление интерфейсных карт типа JetDirect.

 J2550 Ethernet
 J2552 Ethernet/LocalTalk
 J2556 Ethernet/Fast Ethernet
 J4100A Ethernet/Fast Ethernet
 J4105A Token Ring
 J4106A Ethernet
 400n Ethernet

LIO 
Интерфейс LIO разработан HP как альтернатива исключительно внутренним технологиям MIO и EIO. Этот интерфейс отличается от MIO/EIO тем, что карта заключена во внешний пластиковый корпус и для неё допускается «горячее подключение».

 200m 10/100 Base-T
 250m 10/100 Base-T
 280m 802.11b Wireless

EIO 
EIO (Enhanced Input/Output) — модульный интерфейс, разработанный HP для расширения возможностей своих принтеров. EIO обслуживает не только карты JetDirect, но и также жесткие диски EIO и карты EIO подключений, позволяющие добавлять дополнительные порты к принтерам. EIO использует сигнальное напряжение 3.3V шины PCI и отличается намного более низким потреблением энергии по сравнению с технологией MIO. Принт-серверы EIO не будут работать со слотами LIO, равно как и принт-серверы LIO не станут работать со слотами EIO.

 600n 10Base-T/10Base-2 EIO Card (J3110A, J3111A, J3112A, J3113A) (Выпуск прекращен)
 610n для Token Ring/802.5, DB9, RJ45 (J4169A, J4167A) (Выпуск прекращен)
 615n 10/100TX (J6057A) (Выпуск прекращен)
 620n Ethernet/Fast Ethernet (10/100Base-TX, 802.3) (J7934A, J7934G)
 625n Ethernet/Fast Ethernet/Gigabit (10/100/1000Base-TX, 802.3) (J7960A, J7960G)
 635n Ethernet/Fast Ethernet/Gigabit (10/100/1000Base-TX, 802.3) IPv6/IPsec (J7961A, J7961G)
 680n 802.11b Wireless (Выпуск прекращен)
 690n 802.11b/g Wireless + Ethernet/Fast Ethernet (10/100Base-TX; 802.3/802.3u) IPv6/IPsec (J8007G)

Другие продукты JetDirect

bt1300 
BT1300 — адаптер Bluetooth для сетевых принтеров с LPT- или USB-интерфейсом. (Выпуск прекращён)
 2MВ флеш-памяти для обновления программного обеспечения

См. также 
 Принтер
 HP
 Line Printer Daemon

Примечания

Ссылки 
 Серверы печати HP
 https://web.archive.org/web/20110609014450/http://www.hp.com/pond/jetdirect/j6057a.html

Серверы
Принтеры
Hewlett-Packard